Missoula (ciutat), ciutat i seu del comtat de Missoula a l'estat de Montana
 Comtat de Missoula, divisió administrativa de Montana (EUA)
 Llac Missoula, llac proglacial prehistòric a l'oest del que avui és Montana que va existir periòdicament al final de l'última edat glacial  
 Inundacions Missoula, inundacions cataclísmiques que van escombrar l'est de Washington i el congost del riu Columbia al final de la darrera glaciació